Marbäcks församling kan syfta på: 

Marbäcks församling, Göteborgs stift – en församling i Göteborgs stift i Ulricehamns kommun

Marbäcks församling, Linköpings stift – en församling i Linköpings stift i Aneby kommun